Espersen ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Sofie Espersen (* 1973), dänische Schauspielerin
 Lene Espersen (* 1965), dänische Politikerin (Det Konservative Folkeparti)
 Ole Espersen (1934–2020), dänischer Politiker (Socialdemokraterne)
 Søren Espersen (* 1953), dänischer Politiker (Dansk Folkeparti)
 Peter Espersen (* 1968), dänischer Badmintonspieler